R.saver — бесплатная утилита для программного восстановления данных с различных носителей информации (жёсткий диск, компакт-диск, флеш-карта, дискета и т. д.), а также для копирования файлов с не поддерживаемых в ОС Windows файловых систем.

Создана на основе профессиональных версий продуктов UFS Explorer и бесплатна для некоммерческого использования на территории Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь, Грузии, Республики Молдова, Азербайджана, Армении, Казахстана, Литвы, Латвии и Эстонии. Имеет интуитивно понятный интерфейс, проста в применении.

Возможности 
 Для различных версий файловых систем NTFS, FAT и exFAT:
 Восстановление удалённых файлов и папок.
 Виртуальная реконструкция повреждённых файловых систем.
 Восстановление данных после форматирования.
 Восстановление файлов по сигнатурам с использованием алгоритма IntelliRAW.

 Поиск потерянных разделов диска (в случае, если ОС не опознает их).

 Доступ в режиме чтения к файловым системам: XFS, HFS, HFS+, APFS, JFS, Ext2-Ext4, ReiserFS, UFS/UFS2, Adaptec UFS, Btrfs, ZFS, NWFS, NSS.

 Проверка файловых систем на наличие ошибок.

Системные требования 
 Операционная система: Microsoft Windows XP Service Pack 3/ Vista/Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 32-х и 64-х разрядные.

 Современный Intel-совместимый 32-х или 64-разрядный процессор.

 Не менее 2 GB оперативной памяти.

 Наличие интернет-браузера.

Установка программы не требуется, достаточно распаковать в любую папку на компьютере или запускать с флеш-накопителя.

Запуск программы должен производиться с раздела, отличного от того, с которого будет вестись восстановление.

IntelliRAW 
IntelliRAW — улучшенный алгоритм посекторного сканирования для поиска файлов по известным сигнатурам. В отличие от обычных алгоритмов поиска файлов по сигнатурам, IntelliRAW дополнительно использует информацию из остатков служебных структур файловой системы для построения предположений о началах файлов и их длине. Благодаря этому, R.saver показывает лучшие результаты, чем программы, использующие алгоритмы, основанные на простом посекторном сканировании.

Если требуется найти файл редкого типа, сигнатуры которого отсутствует в базе, можно добавить её туда самостоятельно, используя программу ufsx-ruled из пакета UFS Explorer.

Результат работы IntelliRAW, как и других алгоритмов такого рода, выглядит как папки с именами, соответствующие расширениям файлов, в которых лежат пронумерованные файлы соответствующих типов.

История версий 
Изменения в версии 6.9.5:
 Полностью изменён интерфейс программы, теперь он выполнен в виде визуального помощника.
 Добавлена поддержка сборки RAID-массивов при условии подключения всех устройств, составляющих массив, и корректности метаданных.
 Переработаны алгоритмы сканирования и реконструкции. Улучшилась результативность, повысилась эффективность восстановления данных при тяжёлых повреждениях.

Изменения в версии 2.0:
 Улучшены алгоритмы реконструкции. Увеличилась скорость сканирования, результаты стали ещё полнее.
 Появилась поддержка восстановления данных с файловой системы exFAT.
 Алгоритм IntelliRAW теперь может использоваться для файловых систем семейства NTFS.
 Появилась функция «Массовое выделение» для более удобного сохранения восстановленных данных.
 Переработан интерфейс.
 Добавлена возможность восстановления удалённых данных с файловой системы NTFS без выполнения полного сканирования.
 Реализована функция восстановления данных после смены типа файловой системы.

См. также 
 Восстановление данных

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

 

 

 

Утилиты
Переносимые приложения
Программное обеспечение для Windows
Бесплатное программное обеспечение
Восстановление данных
Запоминающие устройства